Earl Jones (1961) világbajnoki ezüstérmes amerikai kosárlabdázó
 Earl Jones (1964) olimpiai bronzérmes amerikai középtávfutó